Nick Coleman puede referirse a:

 Nicholas David "Nick" Coleman (1925–1981), ex Senador por el Estado de Minnesota (1963-1981).
 Nicholas J. "Nick" Coleman (1950-2018), periodista estadounidense.
 Nick Coleman (n. 1960), periodista, escritor y exeditor inglés.